Андрей Кистяковский:
 Кистяковский, Андрей Андреевич (1936—1987) — советский переводчик, правозащитник.
 Кистяковский, Андрей Юльевич (?—1986) — инженер-полковник, преподаватель военных и гражданских ВУЗов, пловец и тренер.